«О мышах и людях» — экранизация одноимённой новеллы  Джона Стейнбека 1939 года
 «О мышах и людях» — экранизация одноимённой новеллы Джона Стейнбека 1992 года